Cervantes steht für:

 My Arae, einen Stern mit Planetensystem
 Cervantes (Bruno Frank), Roman von Bruno Frank
 Cervantes – Der Abenteurer des Königs, Abenteuerfilm (1967)

Orte:
 Cervantes (Río Negro) in Argentinien
 Cervantes (Australien)
 Cervantes (Costa Rica)
 Cervantes (Philippinen)
 Cervantes (Lugo) in Spanien
 Cervantes (Zamora) in Spanien

Schiffe:
 Monte Cervantes, deutsches Passagierschiff (1927–1930)
 Miguel de Cervantes, Leichter Kreuzer der spanischen Marine (Stapellauf 1928)
 Cervantes (E 1), Zerstörer der argentinischen Marine (Stapellauf 1925)

Cervantes ist der Familienname folgender Personen:
 Adrián Cervantes (* 1985), mexikanischer Eishockeyspieler
 Alejandro Magariños Cervantes (1825–1893), uruguayischer Politiker, Schriftsteller, Hochschullehrer und Rechtsanwalt
 Alexis Cervantes (* 1984), mexikanischer Eishockeyspieler
 Alfredo Castillo Cervantes, mexikanischer Jurist
 Annabel Cervantes (* 1969), katalanische Autorin
 Antonio Cervantes (* 1945), kolumbianischer Boxer
 Behn Cervantes († 2013), philippinischer Schauspieler und Regisseur
 Candelario Cervantes († 1916), mexikanischer Revolutionär
 Ernesto Cervantes (* 20. Jahrhundert), 	mexikanischer Fußballspieler

 Íñigo Cervantes (* 1989), spanischer Tennisspieler
 Iván Cervantes (* 1982), spanischer Motorradrennfahrer
 J. C. Cervantes, US-amerikanische Schriftstellerin
 Juan de Cervantes (um 1380–1453), spanischer Kardinal
 Luis Reynoso Cervantes (1926–2000), mexikanischer Bischof
 María Victoria Cervantes Cervantes (* 1933), mexikanische Sängerin, siehe María Victoria
 Miguel de Cervantes (1547–1616), spanischer Schriftsteller
 Omar Cervantes (* 1985), mexikanischer Radrennfahrer
 Pamela López Cervantes (* 1994), mexikanische Tennisspielerin
 Sabás Cervantes (* 1940), mexikanischer Radrennfahrer
 Vicente Cervantes Mendo (1758–1829), spanischer Botaniker

Siehe auch:
 Cervantespreis
 Instituto Cervantes
 Denkmal für Miguel de Cervantes (Valladolid)